Homunculus (aap), in de zoölogie een fossiel geslacht van apen uit de onderfamilie Callicebinae
 Homunculus (alchemie), in de alchemie de benaming voor een lichaam zonder de ziel
 Homunculus (psychologie), in de psychologie een personificatie van het bewustzijn of een interne instantie die indrukken uit de buitenwereld interpreteert en integreert
 Motorische homunculus, als omschrijving van een gebied in de hersenen
 Homunculusnevel, een emissienevel rondom het sterrenstelsel Eta Carinae
 Pseudoniem van Albert Verwey
 Homunculus (band), popgroep uit de VS